West Bay Road est un village canadien situé dans le comté d'Inverness, sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse.

Géographie

Hameaux et lieux-dits 
.

Notes et références 

Comté d'Inverness (Nouvelle-Écosse)